Blueprint steht für:

 Blaudruck, ein fotografisches Kopierverfahren, siehe Cyanotypie
 Blueprint (Dienstleistungsmarketing), Abbild eines Dienstleistungsprozesses sowie seiner Teilaktivitäten
 Blueprint (Roman), Roman von Charlotte Kerner (1999)
 Blueprint (Film), deutsche Literaturverfilmung (2003)
 Blueprint (Zeitung), nigerianische Tageszeitung
 Blue Print, eine Produktmarke der bilstein group, siehe Ferdinand Bilstein (Unternehmen)
 The Blueprint, Studioalbum von Jay-Z
 Blueprint, Single der Gruppe Rainbirds (1987) 

Siehe auch:
 Blaupause